Bilcze – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, w rejonie mikołajowskim
 Bilicze – wieś na Ukrainie, w obwodzie wołyńskim, w rejonie iwanickim
 Bilicze – wieś na Ukrainie, w obwodzie wołyńskim, w rejonie lubomelskim
 Bilcze Złote –  wieś na Ukrainie, w obwodzie tarnopolskim, w rejonie borszczowskim
 Bilcze (ukr. станція Більче) – stacja kolejowa na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, w rejonie mikołajowskim